

Geografia
 Alcolea de las Peñas – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Alcubilla de las Peñas – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Las Peñas de Riglos – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Aragona
 Peñas Blancas – distretto della Costa Rica nella provincia di Alajuela
 Peñas Chatas – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama
 Peñas de Aya – catena montuosa spagnola
 Peñas de San Pedro – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone
 Cecilia Freire Peñas (1981) – attrice spagnola
 Javier Lorente Peñas, noto semplicemente come Javier Lorente (1970) – ex giocatore di calcio a 5 spagnolo